Termin  ima više značenja.

 Pektinska lijaza, enzim
 Nacionalna liberalna partija (Romunija)